Сорок:

 Сорок — число.
 Сорок — единица счёта в Древней Руси.
 Соро́к — церковно-административная единица в Москве с середины XVI по начало XX века.
 Соро́к — улус в Окинском районе Бурятии.

См. также